EJM peut désigner :
 EJM, un rappeur et animateur socioculturel français ;
 École Jeannine-Manuel, un établissement d'enseignement français.